Quine steht für:
 Quine (Computerprogramm), Computerprogramm, das eine Kopie seiner selbst schreibt
 Verfahren nach Quine und McCluskey, Methode, um Boolesche Funktionen zu minimieren
 (13192) Quine, Asteroid

Quine ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Quine (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Fred Quine (* 1941), australischer Hockeyspieler
 Hector Quine († 2015), britischer Gitarrist und Gitarrenlehrer
 John Quine († 2013), britischer Geheimdienstler
 Richard Quine (1920–1989), amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Komponist, Produzent und Filmregisseur
 Robert Quine (1942–2004), amerikanischer Musiker und Gitarrist
 Willard Van Orman Quine (1908–2000), amerikanischer Philosoph und Logiker